Ко́рвин или Корв (от  — ворон) — первоначально когномен в римских именах, затем мужское имя латинского происхождения. Также фамилия.

Носители имени и фамилии 
 Марк Валерий Корв — римский патриций, полководец, консул IV века до н. э.
 Статилий Корвин — участник заговора против императора Клавдия.
 Матьяш Корвин (Матьяш I Хуньяди) — король Венгрии в 1458—1490.
 Янош Корвин — внебрачный сын Матьяша I, король Боснии.
 Корвин, Вавжинец (1460—1517) — польский писатель.
 Корвин, Отто (1894—1919) — венгерский революционер, один из деятелей Венгерской советской республики.
 Корвин, Тамара (настоящая фамилия Дворкина; 1943—2012) — русскоязычная писательница, активная участница диссидентского движения.
 Корвин, Томас (1794—1865) — американский политик, сенатор, министр финансов США и губернатор Огайо.
 Корвин, Эл (1926—2003) — американский бейсболист.

Двойная фамилия 
 Корвин-Кербер, Виктор Львович (1894—1970) — специалист в области авиации и авиапромышленности.
 Корвин-Микке, Януш (род. 1942) — политический деятель Польши, публицист и консервативный либерал.
 Корвин-Милевский, Ипполит Оскарович (1848—1932) — польско-белорусский общественно-политический деятель, публицист, доктор права.
 Корвин-Пиотровский, Владимир Львович (1891—1966) — русский поэт, прозаик, драматург.
 Корвин-Круковские
 Корвин-Литвицкие, восходящие к Екатерине Великой. и Григорию Потемкину 
 Корвин-Литвицкий, Петр Михайлович (1796-1856), граф, титулярный советник, построил Усадьбу Корвин-Литвицких в центре Твери по проекту Карла Росси в 1820-х гг.

Топонимы 
  — тауншип в округе Логан, штат Иллинойс, США.

Другое 
 Корвин (герб) — польский шляхетский герб.
 Корвин недьед — станция Будапештского метрополитена на линии M3.
 Принц Корвин — литературный персонаж серии романов «Хроники Амбера» Роджера Желязны.

См. также 
 Корвина

Примечания